Завітненська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та на території колишнього СРСР.

Завітненська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Завітненська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Совєтський район
 Завітненська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Ківерцівський район